Rörån (plaats), plaats in Zweden.
 Rörån (rivier), rivier in Zweden.